! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 3001–3100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 3101–3200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 3201–3300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 3301–3400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 3401–3500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 3501–3600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 3601–3700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 3701–3800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 3801–3900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 3901–4000 [ editare]

Lista planetelor minore (003001-004000)